Ildefons oder Ildephons ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name (ursprünglich Hildefons) stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutet „kampfbereit“, abgeleitet von hild = Kampf und funs = bereit.

Namenstag 
Namenstag ist der 23. Januar, Gedenktag des Ildefons von Toledo.

Namensträger 
 Ildefons von Toledo (um 607–667), Erzbischof von Toledo, Heiliger

Ordensname 
 Ildefons von Arx (1755–1833), Schweizer Mönch und Geschichtsschreiber
 Ildephons Barth (1698–1757), deutscher Abt
 Ildephons Borgna (1817–1894), italienischer Karmelit, Bischof in Indien
 Ildefons Maria Dietz (1913–2000), römisch-katholischer Ordenspriester und Widerständler gegen das NS-Regime
 Ildefons Manfred Fux (* 1939), österreichischer Benediktiner
 Ildefons Haas (1735–1791), deutscher Benediktinermönch, Kirchenmusiker und Komponist
 Ildefons Herwegen (1874–1946), deutscher Benediktinermönch und Abt, zudem Historiker und Liturgiker
 Ildefons Pauler (1903–1996), Hochmeister des Deutschen Ordens (1970–1988)
 Ildephons Reuschel (1742–1823), letzter Abt des Klosters Grüssau
 Ildefons Schober (1849–1918), deutscher Benediktinerabt
 Ildefons Schulte Strathaus (1887–1971), deutscher Benediktinerabt
 Ildefons Schuster (1880–1954), italienischer Benediktinermönch, Erzbischof von Mailand
 Ildephons Schwarz (1752–1794), deutscher Benediktinermönch

Vorname 
 Ildefonso Aroztegui (1916–1988), uruguayischer Architekt
 Ildefons Cerdà (1815–1876), katalanischer Stadtplaner
 Ildefonso Falcones (* 1959), spanischer Schriftsteller
 Ildefons Lima (* 1979), andorranischer Fußballspieler
 Johann Joseph Ildephons Michl (1708–1770), Domkapellmeister in Regensburg
 Ildefonso Obama Obono (* 1938), emeritierter Erzbischof von Malabo
 Ildefonso Pereda Valdés (1899–1996), Schriftsteller aus Uruguay

Siehe auch 
 Ildefonso

Nachweise 

Männlicher Vorname